Neny steht für:

 Neny Bay, Bucht an der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Neny-Fjord, Bucht an der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Neny-Gletscher, Gletscher an der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Neny-Insel, Insel vor der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Neny-Matterhorn, Berg an der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika